IL Manglerud Star je norský sportovní klub sídlící v Oslo.
 Manglerud Star Ishockey – tým ledního hokeje
 Manglerud Star Toppfotball – fotbalový tým

V klubu se provozuje také bandy a lehká atletika.